Михаи́л Кузьми́н:
 Кузьмин, Михаил Александрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Михаил Антонович (Гермоген; 1884—1966) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Троицкой церкви села Теньковки Ульяновской области.
 Кузьмин, Михаил Афанасьевич (1910—1971) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.
 
 Кузьмин, Михаил Владимирович (род. 1955) — депутат Государственной Думы РФ VII созыва.
 Кузьмин, Михаил Иванович (род. 1938) — советский и российский геохимик и петролог, академик РАН.
 
 Кузьмин, Михаил Михайлович (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Михаил Николаевич (род. 1931) — советский и российский историк культуры, член-корреспондент Российской академии образования (1992).
 Кузьмин, Михаил Сергеевич (1922—1995) — советский и российский историк, профессор ЛГУ